Die Fähre bezeichnet:

 Die Fähre (Ingeborg Bachmann), eine Erzählung Ingeborg Bachmanns
 Die Fähre (Künstlervereinigung), Künstlervereinigung, die 1947 in Halle gegründet wurde
 Die Fähre (1970), polnischer Film von Jerzy Afanasjew